Relhac ist der okzitanische Name folgender französischer Orte:
 Reilhac (Cantal)
 Reilhac (Lot)